Samuel Sidyno (né en 1962) est un tueur en série sud-africain qui a été jugé en 2000 pour 7 meurtres et condamné à 7 peines de prison à perpétuité. Ses victimes venaient toutes de Pretoria dans la région de Gauteng.

Sidyno a commencé ses activités criminelles en novembre 1998 et cela s'est terminé avec son arrestation le 6 janvier 1999. Il a tué et caché ses victimes dans les collines de Capital Park à Pretoria, une zone déserte de collines toute proche du centre-ville et du zoo de Pretoria.

Victimes 
Ses victimes incluaient deux femmes adultes : Paulinah Ledwaba et Elizabeth Senwamadi. Il tua aussi cinq adolescents, seulement deux ont pu être identifiés : Ronald Maoka et Emmanuel Mavuka. Sidyno agressait et étranglait ses victimes avant de les rhabiller et de recouvrir leur corps de paille. Il est connu pour enlever les chaussures de ses victimes et pour les placer juste à côté de leur corps.

Procès 
Le 30 août 2000, Sidyno a été jugé pour sept meurtres. Il a été condamné par le juge Johan van der Westhuizen, le 5 septembre 2000, à sept peines de prison à perpétuité assorties de 40 ans en prison avant de pouvoir faire une demande de libération. Le juge, connu pour être un expert des tueurs en série, a décrit Sidyno comme un psychopathe, un meurtrier sadique, ajoutant que de ce fait, Sidyno ne pourrait jamais être libéré.

Voir aussi 

 Liste des tueurs en série

Références 

Tueur en série sud-africain